okra – nazwy owocu piżmiana jadalnego
 Okra – struga, dopływ Krępieli

 Okra - jezioro w gminie Drawsko Pomorskie